Эмма Хардинг-Бриттен (, 1823—1899) — активистка первой волны спиритуализма, получившая широкую известность как практикующий медиум и автор книг, наиболее известными из которых остаются «Современный американский спиритуализм» («Modern American Spiritualism», 1870) и «Чудеса XIX века» («Nineteenth Century Miracles», 1884).

Биография 

Эмма Хардинг-Бриттен (в девичестве Эмма Флойд) родилась 2 мая 1823 года в Лондоне, Англия, в семье школьного директора Эбенизера Флойда.
В детстве девочка проявила необычайные музыкальные способности и уже в 11 лет начала давать собственные уроки игры на фортепиано. В юности у Эммы проявились способности к медиумизму и ясновидению: утверждалось, что она предсказывала судьбу людей, с которыми случайно встречалась и подробно рассказывала им о знакомых и родственниках, руководствуясь информацией, которую получала, судя по всему, в форме видений.

Как рассказывала в автобиографии сама Эмма, первый провидческий опыт привел её в загадочное оккультное общество в Лондоне, где магнетизм и ясновидение использовалось в «экспериментальных» целях. О деятельности этого общества не осталось свидетельств, известно лишь, что Эмма здесь оказалась под влиянием некоего доктора Хардинга, позже, в автобиографии фигурировавшего под именем «изумленного сенсуалиста» («baffled sensualist»). С ним она вошла в близкие отношения и у него же заимствовала фамилию, которую сохранила и после второго (официального) брака.

Обращение в спиритуализм 

В 1854 году Эмма Хардинг начала карьеру актрисы и год спустя по контракту направилась в Нью-Йорк. При этом (по свидетельству Конан Дойля), «…будучи строгой последовательницей Евангелического учения, она не разделяла взглядов спиритов и пришла в ужас после первого посещения спиритического сеанса». Однако уже через год она приобрела шумную известность именно в спиритуалистических кругах, после того, как публично предсказала исчезновение парохода Pacific, того самого, на котором с матерью прибыла из Англии в США.

Во время путешествия через океан девушка познакомилась с офицерами команды, а после прибытия взяла за привычку заходить в порт каждый раз, когда туда из Англии прибывал пароход. В феврале 1856 года она в очередной раз явилась в порт, потому что ждала для себя посылку. Прибытие судна задержалось из-за шторма. В ту ночь Эмма вдруг ощутила в комнате «духовное присутствие» и рассказала об этом матери, которая к этому времени уже интересовалась спиритуализмом, знала о происшествиях в Хайдсвилле и была знакома с медиумом миссис Келлог.

По совету матери Эмма разложила на столе буквы алфавита. Её рука, начав непроизвольно двигаться, прочла по буквам следующее послание: «Филип Смит, Pacific. Моя дорогая Эмма, я пришел сказать вам, что умер. Корабль Pacific затонул, погибли все, кто были на его борту, о нём и его команде никто больше никогда не услышит». После бессонной ночи Эмма, всё ещё сомневавшаяся в истинности полученного сообщения, направилась в гости к миссис Келлог. В тот момент, когда она поднималась по лестнице, хозяйка вышла к ней навстречу. Находясь в трансе, миссис Келлог вслух произнесла слово в слово то самое послание, которое Эмма получила ночью. Этот эпизод, а также последовавшая за ним встреча с Кейт Фокс, сделали Эмму Хардинг убежденной спиритуалисткой. После того, как сообщение мисс Хардинг было опубликовано, владелец корабля начал угрожать ей судом. Но информация подтвердилась: пароход бесследно исчез в водах Атлантики.

Проповедническая и общественная деятельность 

После того, как газета Нью-Йорк Таймс опубликовала статью с подробным описанием происшедшего, Эмму пригласил к себе известный деятель спиритуализма Хорэс Дэй и предложил провести серию спиритических сеансов в Обществе распространения духовных знаний (Society for the Diffusion of Spiritual Knowledge). Вскоре она стала разъезжать по стране и читать так называемые «трансовые лекции» — под такими названиями, как «Открытие духов», «Философия общества духов», «Базовая связь природного и духовного миров».

В 1864 году Хардинг приняла активное участие в кампании за переизбрание Авраама Линкольна на пост президента США. После её речи под названием «Новый президент Соединенных штатов», Эмму уже в качестве политического оратора пригласили совершить турне по стране с 32 выступлениями. Пиком её ораторской карьеры стала речь, произнесённая 14 апреля 1865 года, спустя 36 часов после убийства Линкольна. В газетах она была названа «величайшим жизненным достижением» Эммы Хардинг.

Однако её лекции «духовного» характера принимались с меньшей степенью энтузиазма. В 1866 году Saturday Review поместила сатирический отзыв, назвав красноречие мисс Хардинг «напыщенным». Иного мнения придерживался А. Конан Дойль:
{{цитата|автор=А. Конан Дойль, «История спиритуализма».<ref name="acd">{{cite web
 |author        = А. Конан Дойль
 |datepublished = 
 |url           = http://rassvet2000.narod.ru/istoria/6.htm
 |title         = История спиритуализма. Глава 6. Начало движения в Америке
 |publisher     = rassvet2000.narod.ru
 |accessdate    = 2010-06-01
}} </ref>|Она была идеальным популяризатором, сочетая в себе таланты медиума и оратора, писательницы и трезвого мыслителя с увлечённостью путешественницы. Год за годом она колесила по всей Америке, пропагандируя повсюду новое Учение и отражая нападки оппонентов, провозгласивших её воинствующей противницей Христианства. Она отстаивала взгляды, которые ей привили наставники-духи, и — поскольку эти взгляды всего лишь отражали тот факт, что сама Церковь оказалась весьма далёкой от строгой морали и тех высоких целей, для исполнения которых она была создана, — вряд ли Отец-основатель Христианства мог оказаться в рядах критиков миссис Хардинг-Бриттен. Её взгляды во многом повлияли на точку зрения унитариев, присущую подавляющему большинству спиритов до сих пор.}}

В 1870 году Хардинг выпустила книгу «Modern American Spiritualism», своего рода энциклопедию раннего спиритуалистического движения. В том же году она вышла замуж за спиритуалиста Уильяма Бриттена из Бостона. Этот брак по отзывам современников был «идеальным».

В 1872 году Эмма Хардинг-Бриттен попыталась организовать журнал «Западная Звезда» («The Western Star»), однако после нескольких разрушительных пожаров в Бостоне вынуждена была закрыть его из-за того, что многие подписчики разорились. Лишь шесть номеров журнала увидели свет. Переехав в Нью-Йорк, Эмма увлеклась теософией и вошла в числе шести основателей Теософского общества во главе с Еленой Блаватской.. Теософии была посвящена книга «Art Magic or Mundane, Sub-Mundane and Super-Mundane Spiritism: A Treatise in Three parts and Twenty Three Sections on
the subject of Theosophy», которая была выпущена анонимно под редакцией Бриттен и вышла в 1898 году в чикагском издательстве Progressive Thinker Publishing House. Кто в действительности являлся автором книги, осталось неизвестным.

В 1876 году в Нью-Йорке Хардинг-Бриттен опубликовала книгу «Art Magic», в которой излагалось учение ордена «Братства Света», основание которого, как утверждала Бриттен, восходит к временам Древнего Египта.

 Возвращение в Англию 

В целом сеансы и лекции Хардинг-Бриттен в США встречали яростное сопротивление со стороны — как церковных, так и общественных деятелей. Люди, посещавшие её выступления, подвергались психологическому давлению и физическим оскорблениям. В одном из южных штатов США вышло письменное предупреждение о том, что те, кто будут приходить на лекции Хардинг предстанут перед судом Линча. Поддавшись уговорам матери, Эмма вернулась в Англию, где спиритуализм пустил гораздо более глубокие корни, и где никто не угрожал ей физической расправой.

В 1887 Хардинг-Бриттен основала в Манчестере спиритуалистский еженедельник «The Two Worlds», в течение многих десятилетий сохранявший лидирующие позиции в своей области. В 1878—1879 годах с мужем она отправилась проповедовать спиритуализм в Австралию и Новую Зеландию, где основала десятки церквей «нового Учения», а кроме того, написала книгу «Вероучения, факты и мошенничества в истории религии». По возвращении в Нью-Йорк она взялась за новую работу, подробную «хронику эпохи спиритуализма», которая под названием «Nineteenth Century Miracles» увидела свет в 1884 году. В 1892—1893 годах Хардинг-Бриттен издавала в Британии журнал «The Unseen Universe».

Эмма Хардинг-Бриттен скончалась 2 октября 1899 года в Манчестере, Англия. Именно ей спиритуалисты приписывают авторство Семи принципов спиритуализма, которые практически в первозданном виде приняты за основу современным Национальным союзом спиритуалистов Великобритании: ().
1. Отцовство Господа. 2. Братство людей. 3. Единство душ и руководство ангелов. 4. Непрерывность бытия души человеческой 5. Личная ответственность человека за свои поступки, 6. Посмертные вознаграждение и кара — за все дела, творимые на земле. 7. Путь вечного развития, открытый для каждой души человеческой.

По слова А. Конан Дойля, Э. Хардинг-Бриттен при жизни «…называли Апостолом Павлом в женском обличье». В её честь были названы Мемориальные институт и библиотека Бриттен и Мемориальный музей Бриттен (The Britten Memorial Institute and Library, The Britten Memorial Museum'').

Основные работы 
 «Modern American Spiritualism», New York, 1870;
 «Nineteenth Century Miracles», New York, 1884
 «Faith, Fact and Fraud of Religious History», Manchester, 1896
 «Extemporaneous Addresses», London, 1866

См. также 
 Музыка и теософия

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 

Медиумы XIX века